Crysis (computerspelserie), een computerspelserie ontwikkeld door Crytek
 Crysis (computerspel), het eerste spel in de hierboven genoemde serie